Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Wisconsin. Voordat Wisconsin een staat werd had het gebied de status van territorium.

Territoriale gouverneurs

Gouverneurs van Wisconsin (1848–heden)

Wisconsin
Gouverneurs